EQE – vecchio codice valutario ISO 4217 dell'Ekwele della Guinea Equatoriale, ex valuta della Guinea Equatoriale ora sostituita dal Franco CFA (XAF).